New Jersey Americans steht für folgende Sport-Franchises in den Vereinigten Staaten:

 New Jersey Americans, von 1967 bis 1968 Name der Brooklyn Nets, Sport-Franchise im Baskatball
 New Jersey Americans, von 1977 bis 1979 Name der Miami Americans, Sport-Franchise im Fußball